Chiesa di Santa Eufrosina – chiesa di Ivjanec
 Chiesa di Santa Eufrosina – chiesa di Minsk
 Chiesa di Santa Eufrosina di Polack – chiesa di Vilnius